Виет — фамилия и аббревиатура, могут означать:

 Виет, Франсуа (1540—1603) — французский математик.
 Виет — кратер на Луне.
 ВИЕТ (VIET, Вопросы истории естествознания и техники) — журнал РАН.